Armando Castellazzi (1904-1968), joueur et entraîneur italien de football ;
 Luca Castellazzi (1975-), footballeur italien.